Кристијан Мајер () је перуански глумац, певач и модел.

Филмографија

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1970.
Перуански глумци
Перуански певачи